Dordtse Kerkorde
 Dordts Kamerorkest
 Deeltijds kunstonderwijs